Als Luitpoldhöhe, Luitpold-Höhe oder Luitpoldshöhe werden mehrere geografische Objekte in Bayern bezeichnet, die nach dem ehemaligen bayerischen Prinzregenten Luitpold benannt wurden.

Liste 
 Luitpoldhöhe (Amberg), ein Stadtteil von Amberg
 Luitpoldhöhe (Cham), eine Anhöhe mit Aussichtsturm bei Cham
 Luitpoldhöhe (Bad Hindelang), eine Anhöhe mit Geologielehrpfad bei Bad Hindelang
 Luitpoldhöhe (Marktoberdorf), auch Buchel genannt, eine parkmäßig gestaltete Anhöhe im Stadtgebiet von Marktoberdorf
 Luitpoldhöhe (Bad Neustadt an der Saale), eine Anhöhe mit ehemaliger Wallburg bei Bad Neustadt an der Saale 
 Luitpoldhöhe war zeitweise die Bezeichnung für den Goldberg (Selb), eine Anhöhe bei Selb, traditioneller Standort des Heimat- und Wiesenfestes
 Schloss Luitpoldshöhe, ein ehemaliges Jagdhaus des Prinzregenten bei Rohrbrunn im Spessart

Siehe auch 
 Leopoldshöhe (Begriffsklärung)

Luitpold von Bayern als Namensgeber